Eerste klasse (1974/1975) była 72. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół RWD Molenbeek.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii